miazga – bezkształtna masa powstała w procesie rozbicia lub zgniecenia (zobacz: miażdżenie)

Biologia:
 tkanki roślinne
 miazga twórcza (kambium)
 miazga korkorodna (fellogen)
 tkanki zwierzęce
 miazga zęba
 miazga pokarmowa
Inne:
 Miazga (rzeka) – rzeka przepływająca przez Nowosolną (część Łodzi)
 Miazga (nazwisko) – polskie nazwisko
 „Miazga” – tytuł powieści Jerzego Andrzejewskiego